Companyia de Treballadors Estrangers, grup de treballadors estrangers a França durant la Segona Guerra Mundial.
 Companyia Transatlántica, companyia naval espanyola de transport marítim.
 Cinéma Tout Ecran, festival de cinema a Ginebra.
 Código Técnico de la Edificación a Espanya.